Ла Мека има више значења:

 Ла Мека (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мека (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мека (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мека (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику